Der Taekwondowettbewerb im Federgewicht der Frauen (bis 57 kg) bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurde am 18. August 2016 in der Arena Carioca 3 ausgetragen.

Der Wettbewerb wurde im K.-o.-System ausgetragen. Begonnen wurde mit dem Achtelfinale. Die Siegerinnen kam in die jeweilige nächste Runde, bis am Ende die Olympiasiegerin Jade Jones feststand. Nachdem das Finale feststand durften die Kämpferinnen, die im Achtelfinale und Viertelfinale gegen einen der beiden Finalistinnen verloren hatten in der Hoffnungsrunde gegeneinander antreten. Die beiden Siegerinnen kämpften dann mit der Halbfinal-Verliererin der jeweils anderen Finalistin um zwei Bronzemedaillen.

Titelträger

Zeitplan 
 Achtelfinale: 9:00 Uhr (Ortszeit)
 Viertelfinale: 15:00 Uhr (Ortszeit)
 Halbfinale: 17:00 Uhr (Ortszeit)
 Hoffnungsrunde: 20:00 Uhr (Ortszeit)
 Hoffnungsrunde Finale / Kampf um Bronze: 21:00 Uhr (Ortszeit)
 Finale: 22:00 Uhr (Ortszeit)

Ergebnisse 
Anmerkung: PTG = Gewinner hat am Ende der zweiten Runde oder zu jedem Zeitpunkt in der dritten Runde einen Vorsprung von 12 Punkten erreicht, womit der Kampf endet; GDP = Sieg in einer vierten Runde, im Sudden Death, in der die erste Wertung zählt (Golden Point)

Turnierplan

Hoffnungsrunde

Weblinks 

 Resultate Federgewicht Frauen

Federgewicht